Naselja u BiH:
 Šabanci (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Šabanci (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Šabanci (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo